Un Naval Weapons Industrial Reserve Plant (NWIRP) est un site propriété de l'United States Navy géré par des entreprises du complexe militaro-industriel des États-Unis pour la construction et essais de matériel militaire. L'équivalent pour l'United States Air Force sont les Air Force Plant.

Liste des NWIRP  

 (1952-, utilisé par Raytheon)
 (1942-, utilisé par Grumman)
 (1954-1996, utilisé par Grumman)
 Naval Industrial Reserve Aircraft Plant, Colombus (1941-1982, devient la Air Force Plant 85 en 1982, ferme en 1997, utilisé par North American Aviation, puis Rockwell International)
 (1941-2011, utilisé par Vought les dernières années)
 Naval Weapons Industrial Reserve Plant, McGregor (1942-1998, fabrique de moteurs de fusées et de missiles)

Notes et références 

Usine d'armement aux États-Unis